Делиндя — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Делиндя — озеро, левобережье р. Аллах-Юнь, координаты 61°32' с. ш. 138°46' в. д., код ГКГН 485485.
 Делиндя — река, левый приток р. Тумара, координаты 64°35' с. ш. 130°38' в. д., код ГКГН 121128.

См. также 
 Делинде